heide (vegetatie), een open vegetatietype
 heidefamilie, een familie van lage plantensoorten
 kraaiheidefamilie, een familie van lage plantensoorten
 hogere zandgronden, een landschap met een zanderig oppervlak en een lage begroeiing, vaak heide
 Heide (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Morabidae

Plaatsen

Australië
Heide (Australië), een plaats in Victoria

België
Heide (Dessel), een van de vier gehuchten van de gemeente Dessel
Heide (helling), een helling in de Vlaamse Ardennen
Heide (Kalmthout), een dorp in de gemeente Kalmthout (provincie Antwerpen) nabij en genoemd naar de Kalmthoutse Heide
Heide (Kuringen), een voormalige buurtschap in Kuringen
Heide (Lanaken), een gehucht van de gemeente Lanaken
Veerle-Heide, een dorp in de gemeente Laakdal
Asse-ter-Heide of Terheide, een dorp in de gemeente Asse

Duitsland
Heide (Holstein), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein

Nederland
Heide (De Friese Meren), een buurtschap in de Friese gemeente De Friese Meren
Heide (Heumen), een buurtschap in de Gelderse gemeente Heumen
Heide (Leudal), twee buurtschappen in de Nederlands-Limburgse gemeente Leudal:
Heide (Heythuysen), bij de plaats Heythuysen in de gemeente Leudal
Heide (Roggel), bij de plaats Roggel in de gemeente Leudal
Heide (Montferland), een buurtschap in de Gelderse gemeente Montferland
Heide (Susteren), een wijk in de Nederlands-Limburgse plaats Susteren in de gemeente Echt-Susteren
Heide (Swalmen), een wijk in de Nederlands-Limburgse plaats Swalmen in de gemeente Roermond
Heide (Venray), een dorp in de Nederlands-Limburgse gemeente Venray

Zie ook
De Heide (doorverwijspagina)